Il doppio  del Trofeo Stefano Bellaveglia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Stefano Ianni e Dane Propoggia erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marco Crugnola e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Guillermo Durán e Renzo Olivo 7–6(7–3), 6–7(5–7), [10–6].

Teste di serie

  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (semifinali)
  Guillermo Durán /  Renzo Olivo (finale)

  Alessandro Motti /  Matteo Volante (primo turno)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Giannessi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Stefano Bellaveglia 2013
ATP Challenger Tour 2013